Verlag Ludwig steht für:

 Verlag Ludwig (Kiel) 
 Verlag Ludwig Schulbuch in Pfaffenhofen an der Ilm